Altus (Arkansas)
 Altus (Oklahoma)